Maniraptoriformes è un clade di dinosauri teropodi dotati di piume pennace e ali, che contiene Ornithomimosauria e Maniraptora. Questo gruppo è stato nominato da Thomas Holtz, che lo definiva come "l'antenato comune più recente di Ornithomimus e degli uccelli, e tutti i discendenti di quel comune antenato".

Descrizione 
Molti fossili di maniraptoriformes sono stati scoperti solo negli ultimi anni, soprattutto in Cina. Molti dei dinosauri piumati scoperti, appartengono proprio a questo clade. In particolare, un fossile dell'alvarezsauridae Shuvuuia, mostra una versione di cheratina coerente con quella delle piume aviarie.

Si conoscono anche diversi maniraptoriformi fossili dal Giurassico superiore. LArchaeopteryx proviene dalla Baviera, e risale a 155-150 milioni di anni fa. LOrnitholestes, il troodontide WDC DML 001, Coelurus e Tanycolagreus sono tutti maniraptoriformi noti dalla Formazione Morrison, Wyoming, risalenti a circa 150 milioni di anni fa. Il biota di Daohugou, che comprende Anchiornis e Epidexipteryx, è il primo record di maniraptoriformi risalenti a circa 160 milioni di anni fa. Un possibile maniraptoriforme, Eshanosaurus, visse ancor prima, durante il Giurassico inferiore, anche se la sua identificazione è piuttosto controversa.

L'ampia gamma di fossili nelle prime evidenze cretacee e morfologiche suggerisce che i principali rami della differenziazione dei maniractoriformi si separarono prima della fine del Giurassico.

Fino a poco tempo fa, anche gli antenati dei tirannosauridi erano considerati maniraptoriformi, ma oggi ciò risulta improbabile.

Storia dello studio 
Nel 1994, uno studio del paleontologo Thomas Holtz scoprì una stretta relazione tra Ornithomimosauria e Troodontidae e chiamò questo nuovo gruppo Bullatosauria. Holtz rifiutò questa ipotesi nel 1999 e la maggior parte dei paleontologi ora crede che i troodontidi siano molto più strettamente legati agli uccelli o ai Dromaeosauridae, rispetto agli ornithomimosauri, causando l'abbandono di Bullatosauria. Il nome Bullatosauria si riferisce al gonfiore (bulbo) dell'osso sfenoide visto in entrambi i gruppi. Holtz ha definito il gruppo come il clade che contiene il più recente antenato comune di Troodon e Ornithomimus e di tutti i suoi discendenti. Il concetto è ora considerato ridondante, e il clade Bullatosauria è ora considerata sinonimo di Maniraptoriformes. Nel 2002, Gregory S. Paul definì Avepectora a base di apomorfia, definito per includere tutti i teropodi con una disposizione simile agli uccelli delle ossa pettorali, dove la cintura a spalla angolare (coracoidi) entra in contatto con il petto (sterno). Secondo Paul, gli ornitomimosauri sono i membri più basali di questo gruppo.

Classificazione 
Le relazioni tra coelurosauri di seguito riportate sono state trovate in un'analisi filogenetica da parte di Godefroit e colleghi (2013):

Note

Voci correlate 
 Coelurosauria
 Maniraptora

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Saurischi